El Siciliano puede referirse a:

 El siciliano: Novela escrita por Mario Puzo, publicada en 1984;

  El siciliano: Película dirigida por Michael Cimino y protagonizada por Christopher Lambert. Estrenada en 1987 en Estados Unidos;

 El idioma siciliano: Lengua romance hablada en la isla de Sicilia.